Со́кол-2

Микрорайоны

Россия 
 Сокол-2 — посёлок в Ярославле.

Украина 
 Сокол-2 — микрорайон, Днепр.

Техника 
 Сокол-2 — украинский беспилотный разведывательный летательный аппарат.
 Сокол-2 — советский дальномерный фотоаппарат производства ЛОМО.

См. также 
 Сокол (значения)